Avus ist:

 in der Antike ein kleiner Fluss an der Westküste der Hispania Tarraconensis, siehe Avus (Hispanien)
 ein Dorf in Aserbaidschan, siehe Havuş
 eine Designstudie des Automobilherstellers Audi, siehe Audi Avus quattro
 eine landläufige Bezeichnung für die Bundesautobahn 115
 ein Kameramodell der Firma Voigtländer (Unternehmen)
Die Abkürzung AVUS steht für:
 Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße, eine Autostraße in Berlin, siehe AVUS

AVUS